Шатовілле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний схід від Парижа, 115 км на південь від Шалон-ан-Шампань, 19 км на південний захід від Шомона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 671 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1557,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шатовіллен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шатовіллен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Марна